Monestier pode se referir a:

 Monestier, comuna francesa de Allier
 Monestier, comuna francesa de Ardèche
 Monestier, comuna francesa de Dordonha

Ver também
Monestier-d'Ambel, comuna francesa de Isère
Monestier-de-Clermont, comuna francesa de Isère
Monestier-Merlines, comuna francesa da Corrèze
Monestier-Port-Dieu, comuna francesa da Corrèze
Saint-Paul-lès-Monestier: comuna francesa no departamento de Isère
Le Monestier: comuna francesa no departamento de Puy-de-Dôme
Le Monestier-du-Percy: comuna francesa no departamento de Isère
Monestiés, comuna francesa do Tarn

Desambiguação